Марија Ана Каролина Пија Савојска () или Марија Ана Савојска () је била аустријска царица, чешка и угарска краљица, Краљица Ломбардије и Венеције и савојска принцеза.

Биографија 

Рођена је 19. септембра 1803, у Риму, као ћерка Виторија Емануела I. Добро се образовала, једини њен проблем је онда била удаја. Међутим, као добар младожења се показао Фердинанд I Аустријски, за којег се 12. фебруара 1831, у Торину, удала. Њих двоје су 7. септембра 1836, у Прагу, крунисани као владари Чешке. Године 1838, је у Милану, крунисана за краљицу Ломбардије и Венеције. Након абдикације 1848, су супружници отишли у Праг, где су провели угодан остатак живота. Након супругове смрти 1875, се повукла у себе. Умрла је 4. маја 1884, на Прашком храду. Погреб се одиграо у дворцу Хофбург. Њени телесни остаци су смештени у Царској крипти.

Породично стабло

Породица

Супружник

Спољашње везе 

Рођени 1803.
Умрли 1884.
Династија Савоја
Династија Хабзбург-Лорен